Die Puch 250 TF war ein von der österreichischen Steyr Daimler Puch AG produziertes Motorrad. Das mit einem Zweitakt-Doppelkolbenmotor ausgestattete Motorrad der Baureihe 250 TF wurde von 1948 bis 1954 insgesamt 59.601-mal produziert.

Die Lackierung war von 1948 bis 1951 elfenbein-beige und ab 1952 schwarz.

Von 1951 bis 1954 gab es auch die bauähnliche gelbe – später rote – 250 TFS mit zwei Vergasern und etwa 15 PS. Von diesem Typ wurden nur 400 Stück gefertigt.

Technische Daten

Produktionszahlen

Siehe auch 
 Puch 175 SV
 Puch 250 SGS
 Puch 500 (Motorrad)

Literatur 
 Friedrich F. Ehn: Das große Puch-Buch. Die Puch-Zweiradproduktion von 1890–1987. 8. Auflage. Weishaupt, Gnas 2013, ISBN 978-3-900310-49-3.

Motorradmodell
250 TF